Norström är ett svenskt efternamn som 2018 bars av 1 707 personer. Norström förekom som soldatnamn. I den Norströmsläkt som Carl Edvard N. tillhör ska förledet Nor vara taget från staden Nora .

Personer med efternamnet Norström

 Bengt Z Norström (1944–2019), reklamman, författare och förläggare
 Bertil Norström (1923–2012), skådespelare
 Carl Edward Norström (1815–1871), järnvägsbyggare
Claes Gustaf Norström (1854–1929), civilingenjör, den förres son
 Eric Norström (1882–1953), sångare, tecknare och målare
 Erik Norström (1935–2019), jazzmusiker
 Fabian Gustaf Norström (1822–1898), jordbrukslärare
 Greta Norström (1768–1848), häxanklagad
 Gunnar Norström (1909–1999), sjömilitär
 Göran Norström (1928–2016), författare och journalist
 Johannes Christierni Norström (1674–1730), präst
 Karl Gustav Norström (1910–2001), arkitekt
 Mattias Norström (född 1972), ishockeyspelare
 Ragna Norström (1900–1998), lärarinna
 Rosa Norström (1860–1944), numismatiker
 Sten Norström (1902–1984), armé- och flygofficer
 Tomas Norström (1956–2021), skådespelare
 Tomas Norström (jurist)
 Tove Norström (född 1979), programledare och skribent
 Ulf Norström (född 1929), diplomat
 Vitalis Norström (1856–1916), filosof

Referenser

Svenska efternamn
Soldatnamn